Bowra ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Bowra (1936–2014), britischer Mediziner und Bergsteiger
 Maurice Bowra (1898–1971), britischer Klassischer Philologe